

Населені пункти та їхні частини
 Тарнувка — гміна в Злотовському повіті Великопольського воєводства
 Тарнувка — село в гміні Радзеюв Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тарнувка — село в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Тарнувка — село в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства
 Тарнувка — село в гміні Ґжеґожев Кольського повіту Великопольського воєводства
 Тарнувка — село в гміні Тарнувка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Тарнувка — село в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства

 Тарнувка — частина міста Мислениці в Мисьленицькому повіті Малопольського воєводства
 Тарнувка — частина села Воля-Баторська в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Тарнувка — частина села Бидлін у гміні Ключе Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Тарнувка — частина села Яворник у гміні Мисьленіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Тарнувка — частина села Тромбкі в гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Тарнувка — частина села Душниця в гміні Сейни Сейненського повіту Підляського воєводства
 Тарнувка — частина села Пясечно в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Тарнувка — колонія в гміні Руда Гута Холмського повіту Люблінського воєводства
 Тарнувка — осада в гміні Тарнувка Злотовського повіту Великопольського воєводства

Примітки

Див. також 
 Тарнів